Bosznia-Hercegovina
Vratnik Szarajevó városnegyede

 Horvátország
Vratnik falu Zengg községben, Lika-Zengg megyében
Vratnik Samoborska falu Szamobor községben, Zágráb megyében